Stüblerbach ist der Name folgender Gewässer in der Steiermark, Österreich: 
 Stüblerbach (Feistritzbach), einer der zwei Quellflüsse des Feistritzbaches im Bezirk Murtal
 Stüblerbach (Oswaldgrabenbach), linker Zufluss des Oswaldgrabenbaches im Bezirk Voitsberg